Серге ́й Алексе ́евич Семёнов (29 января 1958, Иркутск — 21 ноября 2006, Иркутск) — защитник, полузащитник; мастер спорта СССР международного класса (1978) по хоккею с мячом.

Биография 
Рост 176 см, вес 78 кг. Воспитанник иркутского «Локомотива», первый тренер В. М. Велединский. «Локомотив», «Сибскана» (Иркутск) — 1975—1978, 1982—1993; «Динамо» (Алма-Ата) — 1978—1982. В высшей лиге чемпионатов СССР, СНГ и России 379 матчей, 48 мячей («Локомотив», «Сибскана» — 291, 37; «Динамо» (АА) — 88, 11). В розыгрышах Кубка страны 64 матча, 10 мячей (все в составе «Локомотива» и «Сибсканы»). В составе сборной СССР провёл 1 матч. Дважды серебряный призёр чемпионатов СССР (1979, 1981). Чемпион мира среди юниоров (1976). Победитель Международного турнира на Призы газеты «Советская Россия» (Кемерово, 1978) в составе сборной СССР, участник VIII Международного турнира на призы редакции газеты «Советская Россия» (Иркутск, 1986) в составе сборной РСФСР. Победитель (1990) и серебряный призёр (1985) первенства РСФСР. В списке «22-х лучших» — 1981.

Многолетний капитан «Локомотива». Игрок высшего класса, мог играть на любой позиции.

Статистика выступлений в чемпионатах СССР, СНГ, России

Статистика выступлений в розыгрышах Кубка страны

Ссылки 

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Мастера спорта СССР международного класса
Игроки КХМ «Динамо» Алма-Ата
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»